Гимала́йский, или тибе́тский суро́к () — сурки, найденные в гималайском регионе и обитающие от верхней границы леса до снеговой линии. Они водятся на равнинах Деосай в Пакистане и Ладакх в индийском Кашмире. Гималайские сурки размером с крупную кошку и живут колониями. Marmota himalayana тесно связан с лесным сурком, седым сурком и желтобрюхим сурком. Он имеет темную шоколадно-коричневую окраску с контрастными жёлтыми пятнами на мордочке и груди. Главное отличие гималайского сурка от остальных видов сурков в очень высокой нижней границе его распространения (до 3000 метров).

«Муравьи, роющие золото» Геродота 
Исследование французского этнолога Мишеля Песселя позволяют предполагать, что история о добывающих золото муравьях, описанная греческим историком Геродотом, который жил в пятом веке до нашей эры, была основана на золотых гималайских сурках плато Деосай и привычке местных племён, таких как Минаро, собирать золотую пыль, добытую из их нор.

Галерея

Примечания 

Сурки
Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1841 году